

Cinema 
Caught in the Act – film del 1911 prodotto dalla Selig Polyscope
Caught in the Act – film del 1913 diretto da Phillips Smalley
Caught in the Act – film del 1915 diretto da Frank Griffin
Caught in the Act – film del 1917 diretto da Eugene B. Lewis
Caught in the Act – film del 1918 diretto da Harry Millarde
 Il sospettato (Caught in the Act) – film del 1993 diretto da Deborah Reinisch
 La rivincita di una moglie (Caught in the Act) – film del 2004 diretto da Jeffrey Reiner

Musica 
 Caught in the Act – boy band olandese
 Caught in the Act – album dei Commodores del 1975
 Caught in the Act – album di Grand Funk Railroad del 1975
 Caught in the Act – album degli Styx del 1984
 Caught in the Act – traccia dell'album Brave the Storm degli Shy del 1985
 Caught in the Act – album dei Lindisfarne del 1992
 Caught in the Act – DVD degli Arena del 2003
 Caught in the Act – album di Michael Bublé del 2005

Televisione 
 Caught in the Act – episodio dell'undicesima stagione di Fraser
 Sesso che uccide (Caught in the Act) – episodio della prima stagione di Oltre i limiti